Edmond Hannotin (1874-1965), magistrat et homme politique français
Théophile-Albert Hannotin (1843-1909), architecte français.

Voir aussi 
Mathieu Hanotin (1978- ), homme politique français.
Patronyme français